Osoby o tym nazwisku:
 Aleh Łapicki – białoruski żołnierz podziemia antysowieckiego
 Andrzej Łapicki – polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny
 Borys Łapicki – polski prawnik
 Hektor Łapicki – polski działacz narodowy
 Mikołaj Łapicki – polski wojskowy
 Rascisłau Łapicki – białoruski działacz podziemia antysowieckiego